Outlander (film), een film van Howard McCain (2008)
Outlander (roman), een roman van Diana Gabaldon
Outlander (televisieserie), een televisieserie gebaseerd op het gelijknamige boek
Mitsubishi Outlander, een SUV
Outlander (computerspel), een videospel, ontwikkeld door Mindscape, voor de Sega Genesis en Super Nintendo-systemen
Outlander (lp), een lp van de Waalse muzikant Meic Stevens
Outlander (artiest), een hardstyle dj van Vlaamse afkomst

Zie ook 
Ausländer (doorverwijspagina)